Eclipse - szósty solowy album, w tym piąty studyjny, szwedzkiego
gitarzysty Yngwiego Malmsteena wydany w 1990 roku. Osiągnął sto dwunaste miejsce na liście Billboardu.

Lista utworów

Bonus (japońskie wydanie)

Twórcy 
 Yngwie Malmsteen - gitara elektryczna, gitara akustyczna, pedał basowy Taurusa, syntezator gitarowy Korg 23, śpiew
 Göran Edman - śpiew
 Mats Olausson - instrumenty klawiszowe, śpiew
 Svante Henrysson - gitara basowa, kontrabas, śpiew
 Michael Von Knorring - perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1990
Albumy Yngwiego Malmsteena
Albumy Polydor Records